Takin’ Off — дебютный альбом джазового пианиста Херби Хэнкока, выпущенный в 1962 году на лейбле Blue Note Records. В записи альбома приняли участие Фредди Хаббард на трубе и Декстер Гордон на тенор-саксофоне. Альбом был хард-боп пластинкой c двумя характерными духовыми партиями и ритм-секцией. Блюзовый сингл «Watermelon Man» попал в Top-100 поп чарта и впоследствии стал джазовым стандартом. Альбом был признан «одним из самых совершенных и потрясающих дебютов в истории джаза».

Список композиций 
Все композиции написаны Херби Хэнкоком.

Бонусные треки на переиздании:

Участники записи 
Херби Хэнкок – пианино
Фредди Хаббард – труба
Декстер Гордон – тенор-саксофон
Бутч Уоррен – контрабас
Билли Хиггинс – ударные

Примечания 

Дебютные альбомы 1962 года
Альбомы Blue Note Records
Альбомы Херби Хэнкока
Хард-боп-альбомы
Соул-джаз-альбомы
Альбомы модального джаза
Альбомы, записанные на Van Gelder Studio